Склад збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Аргентина
Аргентина 2014